Аббя́сов — фамилия. Известные носители:

 Аббясов, Рушан Рафикович (род. 1981) — российский религиозный деятель.
 Аббясов, Шамиль Эрфанович (род. 1957) — советский киргизский легкоатлет.

См. также